Староникольское — название населённых пунктов в России:

 Староникольское — село в Хохольском районе Воронежской области.
 Староникольское — деревня в Рузском районе Московской области.
 Староникольское — деревня в Воротынском районе Нижегородской области.
 Староникольское — село в Красногвардейском районе Оренбургской области.